Серге́й Николаевич Лавре́нтьев:
 Лаврентьев, Сергей Николаевич (род. 1972) — российский футболист, тренер.
 Лаврентьев, Сергей Николаевич (род. 1952) — историк, ректор Башкирской академии государственной службы и управления.